

Geografia

Italia 
 Grumo – frazione di San Michele all'Adige in provincia di Trento
 Grumo - frazione di Lierna
 Grumo Appula – comune nella città metropolitana di Bari (Puglia)
 Grumo Nevano – comune nella città metropolitana di Napoli (Campania)

Svizzera 
 Grumo – ex comune ora frazione di Blenio, comune nel distretto di Blenio (Cantone Ticino)